Princ Jan Britský (12. července 1905, York Cottage – 18. ledna 1919, Wood Farm) byl nejmladší syn britského krále Jiřího V. a královny Marie.

Život 
Narodil se 12. července 1905 v York Cottage jako pátý syn prince z Walesu Jiřího a jeho manželky princezny Marie. Po narození byl šestým v pořadí na britský trůn. Pokřtěn byl 3. srpna 1905 v kostele svaté Marie Magdaleny v Sandringhamu kanovníkem Johnem Nealeem Daltonem. Jeho kmotry byli král Karel I. Portugalský (zastoupený princem z Walesu), princ Konstantin, vévoda ze Sparty, princ Karel Dánský (jeho strýc – zastoupený princem z Walesu), princ Jan Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburský (jeho pra-prastrýc – zastoupený princem z Walesu), Alexander Duff, 1. vévoda z Fife (jeho strýc – zastoupený princem z Walesu), princezna Sofie Pruská, vévodkyně ze Sparty (zastoupená princeznou Viktorií Britskou) a princezna Alice, hraběnka z Athlone (zastoupená princeznou Viktorií).

Princ Jan trpěl těžkou epilepsií a žil v ústraní. Dne 18. ledna 1919 zemřel na následky těžkého záchvatu.

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 

Windsorové
Britští princové
Narození v roce 1905
Narození 12. července
Narození v Norfolku (anglické hrabství)
Úmrtí v roce 1919
Úmrtí 18. ledna
Úmrtí ve Spojeném království
Zemřelí na epilepsii
Muži